Нижнее Сухое — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости.
 
Расположена в 51 километре к северу от Пскова и в 13 км к юго-востоку от деревни Гверздонь.

История 
До 1 января 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Гверздонской волости.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района